Englmühle ist der Ortsname von

 Englmühle (Grafenwiesen), Ortsteil der Gemeinde Grafenwiesen, Landkreis Cham, Bayern
 Englmühle (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern